La Délicieuse Automobile est un conte de littérature d'enfance et de jeunesse écrit par Henriette Bichonnier, publié en 1983 dans le recueil Jolies histoires à raconter aux tout petits aux éditions Nathan, réédité en Poche-Nathan en 1991 (illustré par Cathy Muller), désormais disponible uniquement en version italienne sous le titre La deliziosa automobile aux éditions Il Capitello, Turin, 1993.

L'héroïne
Une voiture qui parle.

Les personnages
Gigi-les-frisettes, fille d'un garagiste
Roro-les-baguettes, copain de Gigi
Les automobiles de rêve.
Les autos qui parlent

L'histoire
Gigi-les-frisettes (8 ans) rêve de conduire une auto puisqu'elle le fait quelques fois sur les genoux de son papa. Elle tente de séduire les voitures de la station service voisine. Mais aucune ne veut la laisser monter. "C'est interdit aux petites filles", répondent-elles. Un jour, Gigi voit arriver une auto tout à fait exceptionnelle, la Délicieuse, exactement à la taille d'une petite fille de huit ans, qui parle et qui l'invite à conduire en posant des conditions strictes : courtoisie, prudence, amabilité, etc. Roro-les-baguettes aimerait l'accompagner, mais déjà la petite fille est saisie par l'ivresse du volant. Pour n'avoir pas respecté les conditions posées par la Délicieuse Automobile, Gigi va être obligée de surmonter quelque épreuves.

Exploitation pédagogique
 les automobiles
 les voitures de sport
 la sécurité routière

Liens internes 
 Littérature d'enfance et de jeunesse
 Liste d'auteurs de littérature de jeunesse
 éditions pour la littérature d'enfance et de jeunesse : liste

Lien externe
province de Bergame

Œuvre de littérature d'enfance et de jeunesse
Conte français
Livre paru en 1983